«Les Palmes» puede referirse a:
 Les Palmes, 9ª sección comunal de la comuna haitiana de Petit-Goâve.
 Les Palmes, 10.ª sección comunal de la comuna haitiana de Petit-Goâve.